Fernando Berckemeyer Olaechea (Miraflores, Lima, 20 de febrero de 1978) es un periodista y abogado peruano que se desempeñó como editor en jefe de El Comercio de 2014 a 2018, siendo el más joven en ocupar el cargo.

Durante su liderazgo en El Comercio, Berckemeyer fue señalado como uno de los líderes más poderosos e influyentes del Perú, y la persona más poderoso en la prensa escrita, por la Encuesta del Poder.

Estudios 
Nacido en Lima en 1978, es hijo de Fernando Berckemeyer Conroy y Ana María Olaechea Álvarez-Calderón. Por el lado materno, proviene de una conocida familia de juristas y políticos, siendo descendiente de Manuel Pablo Olaechea, Primer Ministro del Perú a finales del siglo XIX, su tatarabuelo, y el ministro de Hacienda, Manuel Augusto Olaechea, su bisabuelo. También es sobrino del expresidente del Congreso y empresario viticultor, Pedro Olaechea.

Realizó la primaria y secundaria en los colegios Inmaculado Corazón y Santa María Marianistas de Lima.

Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó de bachiller en 2002. Durante su estadía en dicha facultad, fundó el portal de noticias Enfoque Derecho y fue director de la revista Thémis. Posteriormente, siguió estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, donde obtuvo el grado de LL.M. (2004). Ha realizado también el Diplomado en Estudios Filosóficos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica y cuenta con estudios en la maestría de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Nueva York (NYU) en Madrid.

Trayectoria 
Luego de graduarse en 2002, Berckemeyer fue asociado sénior en el Estudio Olaechea de Lima y asociado internacional de Shearman & Sterling en Nueva York (2004-2005). Durante esos años estuvo involucrado en los proyectos del World Monuments Fund (WMF) en su país y fue parte de la creación del capítulo peruano de la organización en 2014.

Desde el 2003 fue columnista de las páginas de Opinión de El Comercio y Perú21, y, desde el 2004, de El Nuevo Herald en Miami.

El Comercio 
En 2005, luego de haber sido columnista de opinión, Berckemeyer ingresó a El Comercio como editorialista y miembro de su comité editorial bajo la dirección de Alejandro Miró-Quesada Cisneros. En 2012, regresó al diario como editor central de opinión iniciando así un giro en la línea editorial tendiente a un liberalismo político y económico diferente a la línea conservadora por la que era conocido El Comercio. 

En 2014, con la muerte de Fritz Du Bois, Berckemeyer asumió la dirección del diario convirtiéndose en el director más joven de este desde su fundación en 1839 e iniciando un proceso de reforma interna que pasó por la salida de varios de los editores más antiguos y cambios en la redacción. En 2015 y 2016, fue elegido por la Encuesta del Poder como el personaje más poderoso de la prensa escrita y, ese último año, uno de los dos periodistas que figuraron en la lista de las 21 personas más poderosas del país. 

En 2016, El Comercio abandonaba su tradicional formato sábana para adoptar el berlinés y un año antes reabría su disuelta unidad de investigación. Durante la campaña presidencial de 2016, se reveló el plagio del favorito César Acuña y se conoció la entrega de audios de José Chlimper (candidato a la vicepresidencia) para eludir su vinculación con el narcotráfico. Este último año, Berckemeyer fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. 

A mediados de 2018, renunció a la dirección de El Comercio y, desde entonces, colabora como columnista en ese medio y para CNN.

Genealogía

Referencias 

Nacidos en Lima
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Abogados de Perú
Periodistas de Perú